Dipluren, een orde van zespotigen
 Diplura (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie Dipluridae
 Diplura (algen), een geslacht van algen in de orde Ishige